

Canada 
 Forestville, Québec

États-Unis 
 Forestville (Californie)
 Forestville (Maryland)
 Forestville (Michigan)
 Forestville (New York)
 Forestville (Ohio)
 Forestville (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis